To je seznam vseh dirkačev, ki so zmagali na prvenstvenih dirkah Formule 1, od prve  do vključno . Rekorder po številu zmag je Michael Schumacher, ki jih je dosegel 91, Lewis Hamilton je drugi s 73-imi, Sebastian Vettel pa tretji z 52-imi. Schumacher drži tudi rekord za najdaljši razpon med svojo prvo zmago na dirki za  in zadnjo na dirki za , 14 let, en mesec in en dan. Najmlajši zmagovalec prvenstvene dirke Formule 1 je Max Verstappen, ki je svojo prvo zmago dosegel na dirki za , v starosti 18 let in 228 dni. Najstarejši zmagovalec pa je Luigi Fagioli, ki je na dirki za  zmagal v starosti 53 let in 22 dni. Do sedaj je zmago na prvenstvenih dirkah Formule 1 doseglo 107 dirkačev, stoti dirkač z zmago je postal Heikki Kovalainen na dirki za .

Po dirkačih 
Legenda

Po državah

Opombe in viri

Literatura 
 
 

Zmagovalci Velikih nagrad Formule 1